Николай Кулибин:
 Кулибин, Николай Александрович (1831—1903) — горный инженер, внук И. П. Кулибина.
 Кулибин, Николай Владимирович (1882—1918) — морской офицер, капитан второго ранга, участник Русско-Японской войны 1904—1905 гг., правнук И. П. Кулибина.